

Miejscowości i ich części w  Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 4 podstawowe
 Leśny Dwór – osada leśna w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Osiecznica
 Leśny Dwór – część wsi Sukowice w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Cisek
 Leśny Dwór – osada leśna w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Osieczna
 Leśny Dwór – kolonia w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mikołajki
 Leśny Dwór – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Szczytno